Cobbs Hill bezeichnet mehrere Erhebungen:

in Kanada:
 Cobbs Hill (Kanada), auf Prince Edward Island

in den Vereinigten Staaten:
 Cobbs Hill (Alabama)	
 Cobbs Hill (Indiana)	
 Cobbs Hill (Massachusetts)	
 Cobbs Hill (New York)	

Siehe auch:
 Cobb Hill
 Cobble Hill